Herlev (gemeente), gemeente in Denemarken
 Herlev (parochie), parochie in Denemarken